Majdan (gromada w powiecie kolbuszowskim), następnie gromada Majdan Królewski
 Majdan (gromada w powiecie kraśnickim)

także:
 Majdan Górny (gromada) (powiat tomaszowski)
 Majdan Gromadzki (gromada) (powiat biłgorajski)
 Gromada Majdan Królewski, (powiat kolbuszowski), początkowo gromada Majdan 
 Majdan Nowy (gromada w powiecie biłgorajskim))
 Majdan Nowy (gromada w powiecie chełmskim))
 Majdan Sieniawski (gromada) (powiat jarosławski)
 Majdan Sopocki (gromada) (powiat tomaszowski)
 Majdan Wielki (gromada) (powiat tomaszowski)